Григо́рий Бондаре́нко:
 Бондаренко, Григорий Алексеевич (1921—1988) — адмирал, Герой Социалистического Труда.
 Бондаренко, Григорий Антонович (1892—1969) — украинский советский художник.
 
 Бондаренко, Григорий Трофимович (род. 1934) — слесарь-монтажник Уфимского моторостроительного завода, Герой Социалистического Труда.